

Patronyme 

 Édouard Huberti (1818-1880), peintre belge
 Gustave Huberti (1843-1910), compositeur belge

Odonyme 
 Rue Gustave Huberti à Bruxelles

Divers 
 Hypsocephalus huberti
 Theridula huberti

Patronyme belge